Makis (Singular: Maki) ist der Name einer Reihe von Tieren aus der Ordnung der Primaten, die alle zur jetzt obsoleten Gruppe der Halbaffen gezählt wurden. Es ist allerdings keine systematische Bezeichnung.

Als Makis werden bezeichnet:
 die Familie der Gewöhnlichen Makis (Lemuridae), darunter die Gattungen der Großen Makis (Eulemur) und der Halbmakis oder Bambuslemuren (Hapalemur)
 die Familie der Katzenmakis (Cheirogaleidae), zu der unter anderem Fettschwanzmakis (Cheirogaleus) und Mausmakis (Microcebus) gehören,
 die Wieselmakis (Lepilemur), die die gleichnamige Familie (Lepilemuridae) bilden
 die Wollmakis (Avahi) aus der Familie der Indriartigen
 die Bärenmakis (Arctocebus), die zur Familie der Loris gehören
 sowie die Koboldmakis (Tarsius), die die gleichnamige Familie (Tarsiidae) bilden.